

Sigle 
 Technical Machine – Macchina Tecnica, strumento dei Pokémon
 Telekom Malaysia – operatore di telecomunicazioni malese
 Tematic Mapper – Sensore montato a bordo dei satelliti Landsat
 Testo masoretico
 Tintura madre
 Trademark – marchio (non registrato) ™, distinto dal marchio registrato ®
 Trophy Manager – gioco manageriale su internet
 Turing Machine – macchina di Turing
 Translation Memory – memoria di traduzione degli strumenti di traduzione assistita (CAT Tools) con estensione .TMX

Chimica 
 Tm – simbolo chimico del tulio

Codici 
 TM – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Turkmenistan
 TM – codice ISO 3166-2:LY di Tarhunah-Masallatah (Libia)
 TM – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Timiș (Romania)

Economia 
 TM – simbolo NYSE della Toyota

Informatica 
 .tm – dominio di primo livello del Turkmenistan

Altro 
 TM – podisti che corrono in atletica leggera per la categoria amatori 
 Tm – simbolo del terametro
 TM Racing – casa motociclistica italiana
 Sojuz TM – versione del velivolo spaziale Sojuz
 TM – trasverso magnetico, uno dei possibili modi di propagazione di un'onda elettromagnetica in una guida d'onda

Altri progetti